Résultats détaillés de l'édition 2008 du tournoi de tennis professionnel masculin du Chili. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du  au  sur terre en extérieur à Viña del Mar. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Avant même que la finale de simple ne soit disputée, Juan Mónaco, blessé lors de la finale de double, doit déclarer forfait.
 Fernando González remporte ainsi son  en simple par forfait.
 En double la paire argentine José Acasuso/Sebastián Prieto remporte le titre face à leurs compatriotes Máximo González/Juan Mónaco. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Chili
ATP 2008
Sport au Chili en 2008
Compétition de tennis à Viña del Mar
Tennis en janvier 2008
Tennis en février 2008